Dohwa-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Dohwa-dong, Incheon, stasdel i Incheon, 
 Dohwa-dong, Seoul, stadsdel i Mapo-gu, Seoul,